Национальная исключительность — идеология, утверждающая, что культурные и этнические отличия одной нации делают её не подверженной историческим воздействиям, влияющим на другие нации. Относится к признакам национализма.

Истоки 
Дебора Мадсен возводит истоки идеологии ко временам Тюдоров, когда Джон Фокс в своей «Книге мучеников» объяснял причины разрыва с католической церковью (в Акте о престолонаследии) незаконной узурпацией папством верховенства в единой церкви. С этой точки зрения, английская церковь просто восстанавливала традиционное единство духовной и светской власти, прерванное Римом; действия Елизаветы Тюдор были кульминацией исторической тенденции, действий Бога через Провидение, для возвращения истинной Церкви в виде англиканства.

В глазах пуритан, Елизавета была защитницей истинной церкви и противником римского Антихриста, она была самой церковью. Согласно пуританской историографии, Бог через провидение помогает церкви избранных, а церковь является агентом Бога, действующего во спасение; история воспринимается как конфликт между Христом и Антихристом, в тюдоровские времена воплощённых в виде церкви избранных и папства. Именно в елизаветинский период вера в то, что Англия является новым Израилем, а англичане — избранным Богом народом, получила широкое распространение благодаря книге Фокса.

Колонисты Массачусетса привезли с собой этот «апокалиптический национализм» в Новую Англию, где он послужил основой американской исключительности.

Национальная исключительность и православие 
По современному мнению Русской православной церкви, национальная исключительность является греховным явлением: «[п]равославной этике противоречит деление народов на лучшие и худшие».

Бердяев противопоставляет мессианскую идею и национальную исключительность. Цитируя Достоевского,
Всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нём-то, и только в нём одном, и заключается спасение мира, что живёт он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной.
Бердяев утверждает, что «мессианизм не есть национализм», он претендует на нечто «неизмеримо большее».

См. также 
 Американская исключительность
 Избранный народ
 Особый путь Германии
 Третий Рим
 Святая Русь

Примечания

Литература 
 George M. Fredrickson. "From Exceptionalism to Variability: Recent Developments in Cross-National Comparative History, " The Journal of American History, Vol. 82, No. 2 (Sep., 1995), pp. 587—604 in JSTOR
  "Greek Exceptionalism and Contemporary Historiography: New Pitfalls and Old Debates, " , Volume 15, Number 2, October 1997, pp. 209—216
 Michael Kammen, "The Problem of American Exceptionalism: A Reconsideration, " , Vol. 45, No. 1 (Mar., 1993), pp. 1-43 in JSTOR
 Seymour Martin Lipset, American Exceptionalism: A Double-Edged Sword (1996)
 Lund, Joshua. "Barbarian Theorizing and the Limits of Latin American Exceptionalism, " Cultural Critique, 47, Winter 2001, pp. 54-90 in Project Muse
 Pei, Minxin. "The Puzzle of East Asian Exceptionalism, " , Volume 5, Number 4, October 1994, pp. 90-103
 Thompson, Eric C. "Singaporean Exceptionalism and Its Implications for ASEAN Regionalism, " Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Volume 28, Number 2, August 2006, pp. 183—206.

Политические теории
Национализм
Философские теории